Багу́льник подбел () — вид растений из рода Багульник.

В пределах Дальнего Востока России распространён в Приморском и Хабаровском краях, главным образом на восточных склонах средней и северной части горного хребта Сихотэ-Алинь.

Кустарник от 0,5 до 1,2 м в высоту, ветви прямые. Побеги вначале густобелоопушенные, затем оголяющиеся. Листья продолговатые, от 3 до 8 см в длину, от 0,5 до 1,8 см в ширину, снизу короткобеловойлочные.

Коробочка — 5—8 мм в длину.

Цветёт в июне — июле. Плоды созревают в августе-сентябре.

Образует заросли в разреженных заболоченных и сухих лиственничниках.

Существует ряд переходных форм между багульником крупнолистным и багульником подбелом.

Значение и применение 
Хороший медонос и пыльценос. Нектаропродуктивность 100 цветков — 68,8—72,0 мг.

См. также 
 Подбел (значения)

Примечания

Литература 
 Воробьев Д. П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока. — М.: Наука, 1968.
 Ворошилов В. Н. Флора советского Дальнего Востока. — М.: Наука 1966.
 Солодухин Е. Д. Деревья, кустарники и лианы советского Дальнего Востока. — Уссурийск, 1962.

Вересковые
Флора Дальнего Востока